Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Daniel e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Kentaro Masuda e Takahiro Terachi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Daniel Melo /  Marcelo Melo (semifinali)

 Marcos Daniel /  Alexandre Simoni (Campioni)
 Andrew Anderson /  Rik De Voest (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2003